Гаврята — название населённых пунктов:

Россия 
 Гаврята — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Гаврята — деревня в Сивинском районе Пермского края.